Wayne County is de naam van 16 counties in de Verenigde Staten.

 Wayne County (Georgia)
 Wayne County (Illinois)
 Wayne County (Indiana)
 Wayne County (Iowa)
 Wayne County (Kentucky) 
 Wayne County (Michigan) 
 Wayne County (Mississippi) 
 Wayne County (Missouri) 
 Wayne County (Nebraska)
 Wayne County (New York)
 Wayne County (North Carolina)
 Wayne County (Ohio)
 Wayne County (Pennsylvania)
 Wayne County (Tennessee)
 Wayne County (Utah) 
 Wayne County (West Virginia)